Le qualificazioni del singolare  del Davidoff Swiss Indoors 2002 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Davidoff Swiss Indoors 2002 prevedevano 32 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Martin Verkerk (ultimo turno)
 Olivier Mutis (Qualificato)
 Jérôme Golmard (primo turno)

 Christophe Rochus (secondo turno)
 Cédric Pioline (Qualificato)
 Grégory Carraz (secondo turno)
 Giorgio Galimberti (ultimo turno)

Qualificati 

 Nicolas Thomann
 Cédric Pioline

 Olivier Mutis
 Alexander Waske

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Davidoff Swiss Indoors 2002